Лучина:

 Лучина — тонкая длинная щепка сухого дерева, предназначенная для растопки печи или для освещения избы.

Фамилия 
 Лучина, Сергей Александрович (род. 1974) — российский футболист.
 Янка Лучина (Иван Люцианович Неслуховский; 1851—1897) — белорусский поэт.

См. также 
 Лучин